A mészkő az egyik leggyakoribb üledékes kőzet
 Mészkő egy település Erdélyben
 A kémiában a mészkő a kalcium-karbonát triviális neve